O Campeonato Goiano de Rugby é um conjunto de torneios de Rugby Union, das modalidades mundial de Quinze (XV) e da olímpica de Sevens (7's) disputado anualmente por equipes do estado de Goiás e conta com a participação de clubes do Distrito Federal e do estado de Tocantins, divididos em diferentes categorias, por idade e sexo. O campeonato é organizado e executado pela Federação Goiana de Rugby.

História 
A prática de rugby em Goiás começou no século XXI, como uma forma de lazer para adoradores desse esporte na capital goiana. Os grupos se uniram e se organizaram até começar a fundar clubes de prática de rugby. Com isso, em 2011 foi fundada a Federação, que assume a responsabilidade de organizar e gerenciar os torneios em diferentes níveis, promover a prática o rugby e a transmissão de seus valores tanto na capital, quanto no interior do estado, fomentar o desenvolvimento da estrutura do esporte e o desenvolvimento do jogo através da promoção do rugby entre crianças, adolescentes, estudantes universitários e adultos.

Atualmente, a entidade é responsável pelos Torneios: Campeonato Goiano de Rugby XV, Circuito Goiano de Rugby Sevens, Campeonato Goiano de Rugby Sevens e os Festivais Juvenis. E em parceira com as Federações do Centro Oeste, a Copa Brasil Central de Rugby e o Circuito Centro-Oeste de Rugby Sevens.

Clubes filiados ou convidados

Cursos de Capacitação 
 Rugby Infantil: Fundamental (06 a 11 anos - diversão);
 Rugby Infantil: Desenvolvimento (12 a 15 anos - aprender a treinar);
 Rubgy Juvenil: 16 a 19 anos - aprender a competir;
 Gestão de Clubes;
 Preparação Física CBRu;
 Arbitragem CBRu N1;
 Capacitação para Treinadores XV e 7’s CBRu;
 Capacitação em Primeiros Socorros N1;
 Capacitação Força e Condicionamento CBRu;

OBS: Cada equipe de um clube, seja masculino e feminino, deverá ter:
 Treinadores em processo de capacitação;
 Professores (Rubgy Infantil e Juvenil) em processo de capacitação;
 02 árbitros atuando e em processo de capacitação;
 03 pessoas capacitadas em Primeiros Socorros N1 e com presença comprometida em todos os jogos do time (sugere fortemente para as equipes escolher o treinador, o capitão e mais uma pessoa da Comissão Técnica);
 01 pessoa em processo de capacitação Força e Condicionamento. Idealmente essa pessoa deverá estar em condições de replicar esses conhecimentos dentro de cada equipe.

Categorias 
Categoria Rugby Adulto:
 Adulto Masculino (15): ter 30 atletas cadastrados e 02 Árbitros Masculinos, no mínimo Nível 02, atuando e em processo de capacitação;
 Adulto Masculino (07): ter 15 atletas cadastrados;
 Adulto Feminino (07): ter 15 atletas cadastrados e 02 Árbitros Femininos, no mínimo Nível 02, atuando e em processo de capacitação;

Categoria Base Rugby XV Masculino:
 Juvenil Masculino (15) M18/M19: ter 30 atletas cadastrados;
 Infantil Masculino (15) M15/M16: ter 30 atletas cadastrados;

Categoria Base Rugby Sevens Feminino:
 Juvenil Feminino (07) M18/M19: ter 15 atletas cadastrados;
 Infantil Feminino (07) M15/M16: ter 15 atletas cadastrados;

Categoria Base Rugby Sevens Masculino:
 Juvenil Masculino (07) M18/M19: ter 15 atletas cadastrados;
 Infantil Masculino (07) M15/M16: ter 15 atletas cadastrados;

Categoria Rugby Participativo (sem contato e abaixo de M14):
 Escola de Rugby (Tag Rugby e Touch Rugby): ter 30 alunos efetivos, três orientadores (Tag rugby, Touch Rugby e Rugby Escolar) e um Educador;
 Festival M13/M14: ter ao menos um festival ao ano.

Campeonatos

Campeonatos Estaduais de Rugby 
 Campeonato Goiano de Rugby XV
 Copa Goiás de Rugby XV
 Circuito Goiano de Rugby Sevens
 Campeonato Goiano de Rugby Sevens
 Festivais Juvenis

Campeonatos Regionais de Rugby 
  Copa Brasil Central de Rugby
  Circuito Centro-Oeste de Rugby Sevens

Campeonatos Nacionais de Rugby 
 Super 10
 Taça Tupi
 Copa do Brasil de Rugby
 BR Sevens
 Super Sevens

Calendário do Rugby

Ligações externas 
 Facebook Oficial da Federação Goiana de Rugby
 Página Oficial da Confederação Brasileira de Rugby